La Norgesmesterskapet 1981 di calcio fu la 76ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Lillestrøm, che vinse la finale contro il Moss con il punteggio di 3-1.

Risultati

Primo turno

Ripetizione

Secondo turno

Ripetizione

Terzo turno

Quarto turno

Ripetizione

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 1981
Edizioni della Coppa di Norvegia